Bennet steht für:
 Bennet (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Bennet (Nebraska), Ort in den Vereinigten Staaten
 Bennet (Supermarkt), eine italienische Supermarktkette
 Bennet (Band), eine britische Alternative-Rock-Band

Siehe auch:
 Bennett
 Benett
 Benet (Begriffsklärung)